De Coppa Italia 1985–1986 was de 39ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 21 augustus 1985 en eindigde op 14 juni 1986 met de tweede finalewedstrijd in het Olympisch Stadion in Rome onder leiding van scheidsrechter Tulio Lanese. De beker ging voor de zesde keer in de clubgeschiedenis naar AS Roma, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor titelverdediger Sampdoria.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1985/86
 Serie B 1985/86

Bekervoetbal 1985/86
1986